Гайм () — прізвище німецького походження. Відомі носії:
 Аріберт Гайм — австрійський і німецький лікар, член СС, відомий за прізвиськом «Лікар Смерть»
 Ґеорґ Гайм — німецький поет і прозаїк
 Ґрете Ґайм — естонська біатлоністка
 Фердинанд Гайм — німецький генерал

Німецькі прізвища